

Тальменка — селище міського типу, районний центр, Алтайський край
 Тальменка — село, Солонешенський район, Алтайський край
 Тальменка — селище, Яшкинський округ, Кемеровська область